Слово «любить» входит в название многих фильмов. Их неполный список приведён далее.

Точное название 
 «Любить» — кинофильм 1970 года, США, режиссёр Ирвин Кершнер, экранизация романа Джей М. Райана.
 «Любить» — кинофильм 1968 года, СССР, режиссёр и автор сценария Михаил Калик.

Слово входит в название 
 «Любить человека» — кинофильм 1972 года, СССР, режиссёр Сергей Герасимов.
 «Спеши любить» — кинофильм 2002 года, США, режиссёр Адам Шенкман.
 «Любить, чтить и слушаться: Последнее супружество мафии» — кинофильм 1993 года, США — Италия.
 «Главное — любить» — кинофильм 1974 года, Франция — ФРГ — Италия, режиссёр Анджей Жулавский.
 «Любить по-русски», 2 и 3 — серия российских кинофильмов 1995—1999 годов режиссёра Евгения Матвеева.
 «Любить кого-то» — кинофильм 1994 года, США.

Близкие многозначные названия фильмов 
 Любовь (фильм)
 Я люблю тебя (фильм)

См. также 
 Loving You — альбом Элвиса Пресли